Osoby o tym nazwisku:
 Berlinghiero Gessi – rzymskokatolicki duchowny
 Francesco Gessi – włoski malarz